Spytkowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Spytkowice (Powiat Nowotarski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Nowotarski in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Spytkowice (Powiat Wadowicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Wadowicki in der Woiwodschaft Kleinpolen